Theater im Zentrum ist der Name folgender Theater:

 Theater im Zentrum (Stuttgart)
 Theater im Zentrum (Wien)
 Kleines Theater im Zentrum in Gera